Seznam měst v Moldavsku uvádí některá významná města v Moldavsku. 

Zdroj: Departamentul Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

Externí odkazy 
 

 
Moldavsku
města